Марина Рауфовна Ишимбаева () — телевизионный .

Биография 
Сразу после окончания школы в 1968 году поступила на курсы телевизионных режиссёров. В 1969 году зачислена в штат Центрального телевидения. Работала в редакции информационных программ, позже в редакции научно-популярных и учебных программ (отдел иностранных языков), а с 1978 г. в литературно-драматической редакции.

Заочно окончила режиссёрский факультет училища им. Щукина (мастерская А. М. Паламишева). Дипломный спектакль — «Институт бабушек», 1984 г. (по пьесе Анны Родионовой, специально написанная для этого).

Семья 
 Бабка — Алексеева-Закс Вера Бернардовна, — актриса театра.
 Дед — Алексеев Сергей Петрович — режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Отец — Ишимбаев Рауф Шакирович — инженер-полковник, замдиректора Центрального дома кино.
 Мать — Ишимбаева Лидия Сергеевна (11 мая 1924 — 26 августа 1998) — телевизионный режиссёр.
 Сестра — Ишимбаева Елена Рауфовна (1946)
 С 1972 по 1978 замужем за Евгением Александровичем Негрулем, торговым советником посольства СССР в Австралии. В 1978 году вышла замуж за актёра Александра Филиппенко, а в 1985 году родила дочь Александру.

Основные работы

1970-е 
 «Кабачок 13 стульев» (множество выпусков)
 «Когда мы были молодые» (1978, к 20-летию ЭС «Наш дом». Программа в 2-х частях)
 «Хлопотун, или дело мастера боится» (1979, пост. Е. Ануфриева)
 «Гамлет» (1980, постановка А. В. Эфроса, не закончен и стёрт)

1980-е 
 «Безобразная Эльза» (1981, пост. П. О. Хомского)
 «Выстрел. Повести Белкина» (1981, пост. П. Н. Фоменко)
 «Ромео и Джульетта» (1983, пост. А. В. Эфроса)
 «Буря» (1984, пост А. В. Эфроса, стёрт)
 «Сорочинская ярмарка»(1985, пост. В. Смехова)
 В 1988 году восстановили вместе с А. Торстенсоном спектакль «Буря» (по партитуре Эфроса и Рихтера).
 С 1989 году делала цикл «Актёрские байки» (Дуров, Броневой, Весник и т. д.)

Сюжеты для канала:
 «Слово», в том числе «Один день Ивана Денисовича» (читал А. И. Солженицын).
 «Про Федота стрельца — удалого молодца» (читает Л. Филатов)

1990—2000-е 
В 1990 году ушла за Татьяной Олеговной Пауховой на новосозданное Российское телевидение, где в объединении «Арт’ель» сняла телевизионную версию спектакля «Мертвые души — последние главы» (пост. М. Розовского) — моноспектакль А. Филиппенко, за который он получил впоследствии Государственную премию.
 Вместе с Т. О. Пауховой и В. В. Ерофеевым создала цикл программ «Апокриф», который и поныне идёт на канале «Культура».
 Снимала в Королевской опере в г. Амстердаме оперу А. Шнитке «Жизнь с идиотом» (пост. Б. Покровского). В Токио снимала цикл балетов с Н. Ананиашвили. Делала с Т. О. Пауховой программу о Леониде Филатове, Григории Горине. В 1996 году ушла с телевидения.
 В 1997 году была приглашена на работу к Ирене Лесневской на «РЕН-ТВ» и делала цикл из 6 фильмов «Шесть вечеров с Юрием Никулиным», программу «Клуб Белый попугай» и серию программ с Эльдаром Рязановым.

Режиссёры России